Sankt Mortens Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Mortens Sogn (Næstved Kommune)
 Sankt Mortens Sogn (Randers Kommune)